Сабле-сюр-Сарт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта.
 Сабле () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз.